Евге́ний Алексе́евич Усти́нов:
 Устинов, Евгений Алексеевич (1928 – 2017) — советский и российский художник, живописец, график и скульптор.
 Устинов, Евгений Алексеевич (род. 1960) — российский военачальник, начальник штаба ЦВО — первый заместитель командующего войсками ЦВО с 2016 года, генерал-лейтенант